En Belgique, le terme Gare de Machelen désigne deux gares de chemin de fer :

 la Gare de Machelen (Brabant flamand) (fermée en 1993) qui desservait la commune de Machelen dans la Province du Brabant flamand.
 la Gare de Machelen (Flandre-Orientale) (fermée en 1978) qui desservait la commune de Machelen dans la Province de Flandre-Orientale.